Terminália pode referir-se a:

 Terminalia (planta) - gênero botânico
 Terminália (festival) - festival religioso da Roma Antiga.